Conquista di Tunisi (1534), da parte dell'Impero ottomano
 Conquista di Tunisi (1535), da parte del Sacro Romano Impero
 Conquista di Tunisi (1574)